YE, Ye eller ye kan syfta på:

 YE – landskod för Jemen 
 Yéyé – fransk musikgenre, populär på 1960-talet
 Ye, Hebei – forntida kinesisk stad
 Ye, Pingdingshan – ett härad i Henan i Kina
 Ye, musikern Kanye Wests formella namn
 Ye, musik album av Kanye West

Se även
 Ye (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn